William Jackson – amerykański polityk
 William Jackson – gubernator Gibraltaru
 William Jackson – kanadyjski polityk
 William Harding Jackson – były doradca ds. Bezpieczeństwa Narodowego USA
 William Humphreys Jackson – były kongresmen
 William P. Jackson – były członek senatu amerykańskiego z Marylandu
 William Lawies Jackson – brytyjski polityk
 William Jackson – brytyjski pirat
 William Jackson – australijski wojskowy
 William Hicks Jackson – generał podczas wojny secesyjnej
 William G.F. Jackson – brytyjski generał, pisarz
 William Jackson – szkocki kompozytor
 William Jackson – szkocki curler
 William Henry Jackson – amerykański fotograf